Хунеланкави има више значења:

 Хунеланкави, Ел Меските (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хунеланкави (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хунеланкави, Хоконас (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику